Sandro hace referencia a varios artículos:

Personas

 Sandro, nombre masculino.

 Sandro Baylón (1977-2000), futbolista peruano.

 Sandro Botticelli (1445-1510), pintor italiano.
 Sandro del Prete, pìntor suizo.
 Sandro Mendes (1977-), futbolista portugués, internacional con Cabo Verde.
 Sandro R. Müller (1955-), organista alemán.
 Sandro Raniere (1989-), futbolista internacional brasileño del Tottenham Hotspur.
 Roberto Sánchez, Sandro, (1945-2010), cantautor argentino.
 Sandro Sierra (1974-), futbolista español.
 Sandro Ramírez (1995-), futbolista español.
 Sandro Alessandro Pignatti (1930-), botanico italiano.
 Sandro Alfaro (1971-), exfutbolista costarricense.
 Sandro Wagner (1987-), exfutbolista alemán.